Bieg na 10 000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 17 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Szwed Johnny Höglin, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968